Twee vorstinnen en een vorst (boek)
Twee vorstinnen en een vorst (film)